Невідничий Петро Якович — вояк Дієвої Армії УНР, учасник Другого зимового походу, розстріляний 1921 року під Базаром.
 Невідничий Юрій Олександрович (1970—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.